

Editoria e multimedia 
 ABC – acronimo di American Broadcasting Company, gruppo multimediatico statunitense
ABC Records – ex casa discografica statunitense sussidiaria della ABC
 Asahi Broadcasting Corporation  – azienda giapponese di telecomunicazioni
 Australian Broadcasting Corporation – gruppo multimediatico australiano
 ABC – rete televisiva australiana 
 ABC – quotidiano generalista conservatore spagnolo
 ABC – periodico italiano del passato

Geografia 
Isole ABC – acronimo di Aruba, Bonaire e Curaçao, arcipelago caraibico dei Paesi Bassi
Isole ABC – acronimo di Admiralty, Baranof e Chichagof, arcipelago degli Stati Uniti d'America nel Pacifico settentrionale

Musica 
 ABC – notazione musicale
 ABC – gruppo musicale britannico
 ABC – album del 1970 dei Jackson 5
 ABC – singolo tratto dal citato album

Codici 
 abc – codice ISO 639-3 della lingua ambala ayta

Altro 
 ABC – acronimo di Airways, Breathing, Circulation, tecnica di primo soccorso
 ABC – tecnica di crittografia
 ABC – linguaggio di programmazione
 Patto ABC – accordo di cooperazione e non belligeranza firmato da Argentina, Brasile e Cile nel 1915
 ABC Futebol Clube – acronimo di Argentina, Brasil e Chile Futebol Clube, club calcistico brasiliano di Natal così nominato in onore di detto patto trilaterale

Altri progetti